Немецкие подводные лодки
 U-28 (1913)
 U-28 (1936)